Анато́лий Беля́ев:
 Беляев, Анатолий Владимирович (род. 1931) — баянист, народный артист России.
 Беляев, Анатолий Григорьевич (1871—1934) — луцкий уездный предводитель дворянства, член Государственного совета.
 Беляев, Анатолий Иванович (1906—1967) — советский учёный-металлург, член-корреспондент АН СССР.